Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Denemarken.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Denemarken
IJslandse